Das Benson & Hedges Masters 1982 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1981/82, das vom 26. bis 31. Januar 1982 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die achte Austragung des Masters.

Steve Davis gewann das Turnier durch einen 9:6-Finalsieg gegen Terry Griffiths. Während Davis erst zum zweiten Mal am Masters teilnahm, stand Griffiths, der im Halbfinale Titelverteidiger Alex Higgins besiegte, zum dritten Mal in Folge im Finale des Masters.
Mit Steve Davis gewann sieben Jahre nach John Spencer erstmals wieder ein Engländer das Masters.
Tony Meo spielte in seinem Viertelfinale gegen Cliff Thorburn das mit 136 Punkten höchste Break des Turniers.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent